Кристи Хе Рим Ан (, ; родилась 15 июня 1992 года в Аппер-Сэддл-Ривере, США) — американская теннисистка корейского происхождения; победительница восьми турниров ITF (шесть — в одиночном разряде).

Общая информация 
Кристи является выпускницей Стэнфордского университета 2014 года по специальности: «Наука, Техника и Общество».

Спортивная карьера 
В апреле 2017 года выиграла турнир в Дотане (США), переиграв в финале Аманду Анисимову из США. В ноябре 2017 года выиграла турнир ITF в Tyler (США), обыграв в финале соотечественницу Даниэль Роуз Коллинс в двух сетах с одинаковым счетом 6-4, 6-4. В августе 2018 года принимала участие в финале турнира ITF в Ландисвиль (США), но проиграла соотечественнице Мэдисон Бренгл, отказавшись от продолжения матча после первого проигранного сета. 

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в четвёртом раунде бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США